Municipio de Roseville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Roseville (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Roseville (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Roseville (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Roseville (condado de Grant, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Roseville (condado de Kandiyohi, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kandiyohi.